Allsvenskan 2010 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2010 (herrar)
Damallsvenskan 2010 (fotboll)